Nikaja (czasem także Nikea) to nazwa kilku miast greckich. Łacińska forma ich nazwy to Nicea lub Nicaea. Zlatynizowanej formy Nicea używa się w języku polskim.

 Nicea, współczesny İznik – miasto w Bitynii, obecnie w Turcji. Dawna stolica Cesarstwa Nicejskiego. Odbyły się tam dwa Sobory powszechne.
 Nicea (fr. Nice, wł. Nizza) – miasto we Francji, dawna kolonia grecka Nikaja (kolonia Kyme)
 Nikaja – kolonia grecka w Indiach nad rzeką Hypades
 Nikaja – miasto w Lokrydzie
 Nikiea –  miasto w Grecji, w Attyce

 Nikaja – macedońska szlachcianka i córka regenta Antypatra